Шахов Олег Фёдорович (род. 1 марта 1969 года, Кострома) — российский предприниматель и государственный деятель. Доктор экономических наук. С октября 2012 года по ноябрь 2014 года занимал пост главы городского округа Химки.

Биография 
В 1986 году окончил ФМШ № 18 имени А. Н. Колмогорова при Московском государственном университете (МГУ) имени М. В. Ломоносова и поступил на механико-математический факультет МГУ. В 1987—1989 годах проходил срочную службу в рядах Вооружённых сил СССР (отсрочка студентам в тот период была отменена). В 1994 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «Прикладная математика». В 2001 году с отличием окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «экономист»;

Работал заместителем управляющего директора ОАО «НОСТА» (Орско‑Халиловский металлургический комбинат) по развитию; вице‑президентом агропромышленной корпорации «Стойленская Нива» по инвестициям. Вице-президент холдинга «Металлоинвест» (2000—2002) по работе с предприятиями АПК. С 2002 года был руководителем департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ.

В 2003—2004 годах — вице‑губернатор Воронежской области по экономике. С 2004 года — директор департамента развития инфраструктуры и инвестиций Минтранса РФ.

В 2005 году окончил аспирантуру Воронежского государственного университета по специальности «Экономика». Кандидат экономических наук.

В 2005—2009 годах — генеральный директор ФГУ «Дороги России». С 2009 года — вице‑президент ЗАО «Центр управленческих, экономических и правовых инициатив „Стратегия“». В марте 2009 года избран генеральным директором ОАО «ГИПРОДОРНИИ».

В 2010 году с отличием окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция».

С ноября 2010 года по сентябрь 2011 года — председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), член коллегии Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. С сентября 2011 года — руководитель Научно‑исследовательского института московского строительства «НИИМосстрой». С октября 2011 года — заместитель, первый заместитель губернатора Тульской области; курировал министерство строительства и коммунального хозяйства и министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Среди занимаемых постов также: вице-президент Агропромышленной корпорации «Стойленская Нива» по инвестициям; первый заместитель Генерального директора ОАО «Вязьмапищевик»; директор по экономике и финансам ОАО «Полишелк»; начальник Финансового управления и член Совета директоров ЗАО "Инвестиционная группа «РОСТ»; член советов директоров — представитель Российской Федерации в ОАО «Совкомфлот», ОАО «Домодедовские авиалинии», ОАО «КамАЗ», председатель совета директоров ОАО «Колос».
Преподает в Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова, доцент кафедры «Менеджмент инвестиций и инноваций» факультета «Менеджмент». Имеет публикации на экономическую тему.

14 октября 2012 года победил на выборах главы городского округа Химки, набрав более 47 % голосов избирателей (Чирикова — 17,5 %, Митволь — 14 %). 23 октября 2012 года в городе Химки, во Дворце культуры «Родина», состоялась инаугурация Олега Шахова.
В ноябре 2014 года подал в отставку с должности. 

13 декабря 2021 года в РАНХиГС защитил диссертацию на тему «Развитие стратегического партнерства государства и бизнеса в экономике субъекта Российской Федерации» на соискание учёной степени доктор экономических наук.

Судебные разбирательства 
В ноябре 2014 года Следственный комитет России предъявил Шахову обвинение по факту вероятного хищения бюджетных средств на сумму около 22 000 000 рублей. Эти деньги были выделены в 2008 году под тендер на осуществление проекта строительства автомагистрали Москва — Петербург через Химкинский лес. К процедуре предъявления мэр Химок был доставлен под конвоем из больницы, в которой проходил лечение.

В декабре 2015 года бывший глава Химок был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорён к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет, на 3 года ему было запрещено занимать государственные должности.

Общественная деятельность 
 С 23.01.2013 президент Спортивной общественной организации «Федерация фехтования Московской области».
 С 26.03.2013 председатель Попечительского совета баскетбольного клуба «ХИМКИ».
 Член комиссии при Президенте Российской Федерации по формированию и подготовке резерва управленческих кадров.
 С 02.12.2017 член Правления Региональной Ообщественной Оорганизации «Костромское землячество»

Научная и преподавательская деятельность 

Научные статьи доступны тут:

Научные труды , Научная и преподавательская деятельность  ,

Преподавательская деятельность:

 Апр. 2010 — сент. 2011 Доцент кафедры «Менеджмент инвестиций и инноваций» факультета «Менеджмент»

Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова.

 Сент. 2011 — н/вр. Доцент кафедры «Финансы, кредит и страхование» АНО ВПО «Российская академия предпринимательства».

Награды 
 Медаль Федерации космонавтики России «За заслуги перед отечественной космонавтикой» имени С. А. Косберга.
 Медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России».
 Знак Губернатора Московской области «Благодарю».
 Благодарности Воронежской областной Думы и Министра транспорта Российской Федерации.
 Почётная грамота Правительства Московской области.
 Почетный знак МЧС России.
 Почётная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации.
 Нагрудный знак «За содействие МВД».
 Медаль «За содействие» Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации.
 Знак Губернатора Московской области «За полезное».
 Медаль «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России» ФСИН.
 Памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков».
 Медаль имени И. И. Картукова.
 Знак «За содействие космической деятельности».
 Благодарность Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
 Нагрудный знак «20 лет Московской областной Думе».

Семья 
Женат, четверо детей.

СМИ 
Статья «Странная история Олега Шахова »

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Олега Шахова 

Выпускники СУНЦ МГУ
Главы Химок
Предприниматели России
Политики Воронежской области
Политики Тульской области
Заместители глав субъектов Российской Федерации